Кубок Футбольной лиги 1988/89 (, официальное спонсорское название — Littlewoods Challenge Cup) стал двадцать девятым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 29 августа 1988 года по 9 апреля 1989 года.

Победу в турнире одержал «Ноттингем Форест», обыгравший в финальном матче прошлогоднего победителя, «Лутон Таун», на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1988